България участва на зимните олимпийски игри в Лейк Плейсид през 1980 година, като това е десетата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

За пръв път страната печели медал – бронзов в ски бягането.

Медалисти

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Биатлон 
Мъже

 1 Наказателна обиколка от 150 метра за пропусната мишена
 2 Една минута добавено време за близък пропуск (удар във външния кръг), две минути за пълен пропуск.

Ски бягане 
Мъже

Източници 
 Official Olympic Reports
 International Olympic Committee results database
 Olympic Winter Games 1980, full results by sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри